Энрике Кастильский, также известен как Энрике Сенатор (Эль-Сенадор) (;  — ) — кастильский инфант, сеньор де Эсиха, Роа, Медельин, Альмасан, Атьенса, Дуэньяс, Берланга-де-Дуэро, Калатаньясор и Сан-Эстебан-де-Гормас с 1244 года, сеньор де Морон, Коте и Силибар в Андалузии с 1248 года. Четвёртый сын Фердинанда III (1199—1252), короля Кастилии с 1217 года и Леона с 1230 года, от его первой жены, Беатрис Швабской (1203—1235).

Биография 
Энрике родился и провел детство в Бургосе, где среди его наставников был будущий кардинал Жиль Торрес.

В 1246 году Энрике сопровождал своего отца Фердинанда III во время экспедиции в Хаэн. Его отец пожаловал ему в феодальное владение первое из отвоеванных у мавров поместий: Морон-де-ла-Фронтера и Коте. После падения Севилья инфант Энрике также получил во владение окрестные виллы Херес-де-ла-Фронтера, Лебриха, Аркос и Медина-Сидония. Следующие несколько лет он провел, в основном, в Севилье, часто при дворе своей мачехи, Жанны Понтье, второй жены Фердинанда III. Однако намеки трубадуров на незаконную связь не имеют доказательств.

Ещё в 1246 году инфант Энрике отклонил просьбу отца принести оммаж своему старшему брату, будущему королю Кастилии Альфонсо X. После смерти своего отца Фердинанда III в 1252 году Энрике и его брат Фадрике (1223—1277) были недовольны правлением их брата Альфонсо X. В марте 1253 года король Альфонсо X отменил привилегии, которые Фердинанд III предоставил инфанту Энрике в его обширных южных поместьях. Он также вмешался и помешал Энрике заключить выгодный брак. В Калатаюде, согласно Libro de las armas Хуана Мануэля, Энрике просил руки инфанты Констанции Арагонской, дочери короля Арагона Хайме I Завоевателя, но король Кастилии Альфонсо помешал заключению брака.

В ответ Энрике организовал заговор против своего старшего брата, короля Кастилии Альфонсо X. На встрече в Малуэнде в 1255 году Энрике временно привлек на свою сторону короля Арагона Хайме I. В октябре того же года, объединившись с Диего Лопесом IV де Аро, сеньором Бискайи, и заручившись поддержкой Галисии, Энрике поднял открытое восстание против королевской власти. Несмотря на первоначальную победу над войсками королевских сторонников, Энрике был разбит в битве под Мороном и вынужден был бежать из Кастилии. Он сел на корабль в Кадисе и по морю прибыл в Валенсию, откуда перебрался во Францию, первоначально ища убежища у своей мачехи в графстве Понтье. Возможно, она предложила ему навестить свою сводную сестру Элеонору, которая была замужем за Эдуардом, старшим сыном и наследником английского короля Генриха III Плантагенета.

В середине 1256 года инфант Энрике Кастильский прибыл ко двору английского короля. Три года он прожил там с комфортом, полностью полагаясь на милость короля Генриха III, но англичане не оказали ему никакой политической поддержки. После нескольких неудачных поездок во Францию инфант Энрике Кастильский решил поискать счастья в Северной Африке, где хафсидский эмир Туниса Мухаммад аль-Мустансир создал большую империю. Дав обет, что он не нападет на Кастилию, король Англии разрешил Энрике уехать в Тунис в июле 1259 года, предоставив ему проводников через гасконские порты, находившиеся под его контролем.

Энрике Кастильский отплыл в Каталонию, но король Арагона Хайме I не разрешил никому из своих вассалов сопровождать Энрике в Тунис. В 1260 году Энрике прибыл в Тунис, где к нему вскоре присоединился его старший брат Фадрике. Энрике принял командование отрядом испанских рыцарей на службе у Мухаммада аль-Мустансира. В 1261 году вместе с братом эмира Абу Хафом он возглавил атаку на пустынный город Милиана. Эти кампании укрепили независимость Хафсидов от марокканской династии Альмохадов, которая владела большей частью Испании в предыдущем столетии. В Тунисе Энрике перенял обычаи и одежду двора Хафсидов, что вызвало потрясение местной христианской общины. Он использовал деньги, заработанные на службе у эмира, для финансирования коммерческих предприятий Генуэзской торговой колонии в Тунисе. За счет средств, полученных в результате этой торговли, король Франции Людовик IX смог впоследствии дать заём Генриху Английскому.

Позднее инфант Энрике Кастильский появился в Италии, где присоединился к своему кузену, графу Карлу Анжуйскому в 1266 году, участвовал на стороне последнего в битве при Беневенто и одолжил ему большие денежные суммы. Именно здесь Энрике получил свой титул сенатора, когда Карл Анжуйский сделал его сенатором Рима (в то время древний Сенат Рима превратился в институт, где одному «сенатору» была доверена гражданская власть в городе Рим). Однако Карл Анжуйский так и не отплатил ему, в Энрике Кастильский стремился получить титул короля Сардинии и или какой-нибудь другой высокий титул и находил сенаторство плохой компенсацией.

В результате, когда его кузен, герцог Конрадин Швабский, вторгся в Италию в 1268 году, инфант Энрике Кастильский перешел на его сторону и присоединился к нему. Он был одним из генералов Конрадина в битве при Тальякоцци. Он командовал отрядом из трехсот испанских рыцарей, посланных его старшим братом, королем Кастилии Альфонсо X. Он выиграл первую схватку с французами, но был побежден внезапной атакой скрытого подкрепления в тысячу французских рыцарей под предводительством Карла Анжуйского. После поражения в битве Энрике Кастильский бежал в монастырь Сан-Сальваторе в Монте-Кассино, где был схвачен анжуйцами.

По словам Фердинанда Грегоровиуса, следующие двадцать три года инфант Энрике Кастильский провел в плену, в Кастелло-ди-Каноса с 1268 по 1277 год и в Кастель-дель-Монте с 1277 по 1291 год.

В 1272 году его сводная сестра Элеонора Кастильская и её муж, король Англии Эдуард I Плантагенет, вернулись в Сицилию после крестового похода. Попытки Элеоноры освободить его из тюрьмы не увенчались успехом, но она поддерживала с ним связь до самой смерти.

8 марта 1286 года папа римский Гонорий IV освободил Энрике Кастильского от отлучения от церкви, которое он наложил на него, когда Энрике поддержал Конрадина, и нанес оскорбления и вред кардиналу Джордано Орсини (будущему папе Николаю III), его племяннику Маттео Россо Орсини и Джордано Савелли.

В 1291 году инфант Энрике Кастильский был освобожден из заключения. В 1295 году он вернулся в Кастилию, где был назначен регентом своего внучатого племянника, короля Фердинанда IV.

Семья 
В 1299 году Энрике Кастильский женился на Хуане Нуньес де Лара (1286—1351), дочери Хуана Нуньеса I де Лары и Тереза Диас де Аро. Их брак был бездетным. Во второй раз Хуана Нуньес де Лара вышла замуж за Фернандо де ла Серда (1275—1322), сына Фернандо де ла Серды и Бланки Кастильской.

По преданию, у него был внебрачный сын от связи с дамой Майор Родригес Печа, дочерью лорда (алькаида) замка Самора. Этот сын был назван Энрике Энрикес де Севилья, который стал главным юстициарием или главным судьей Кастилии при короле Альфонсо XI.

Примечания

Источники 
 Kamp, Norbert (1993). «Enrico di Castiglia (Henricus de Castella, Henricus de Hispania, Arrigo di Castiglia, Anrricus, Don Enrrique)». Dizionario Biografico degli Italiani. 42. Rome: Istituto dell’Enciclopedia Italiana.

Инфанты Кастилии
Бургундская династия (Кастилия)